Tatsuki Kobayashi (Tochigi, 5 de maio de 1985) é um futebolista profissional japônes, meia, milita no Shonan Bellmare.

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Nascidos em 1985
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Shonan Bellmare
Futebolistas do Thespakusatsu Gunma